Geografia:
 Estats Units:
 Woodside (Califòrnia), localitat estatunidenca de l'estat de Califòrnia
 Woodside (Delaware), localitat estatunidenca de l'estat de Delaware
 Woodside (Pennsilvània), localitat estatunidenca de l'estat de Pennsilvània
 Anglaterra:
 Woodside (Londres), barri de la ciutat de Londres
 Altres:
 Woodside Petroleum, companyia petroliera australiana